Фонтене́-су-Фуро́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 21 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фонтене-су-Фуронн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтене-су-Фуронн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна